Die historische kantonale Autobahn T10 oder Autostrasse T10 im Kanton Bern steht für folgende heutige Abschnitte:
 Thielle–Ins, heute Teil der A20, siehe Autobahn A20 (Schweiz)
 Muri–Rüfenacht, A6-Zubringer, siehe Nationalstrasse N6M